Unter Sanem versteht man:

 einen türkischen Vornamen, siehe Sanem (Vorname)
 die französischsprachige Bezeichnung von Sassenheim (Luxemburg)